Apurímac – rzeka w Peru
 Apurímac – region Peru